Аркас — у грецькій міфології — син Зевса і Каллісто.
 Аркас Андреас (Андрій Емануїлович Арка́с) — засновник миколаївського роду Аркасів.
 Аркас Захарій Андрійович (1793—1866) — морський офіцер, історик и археолог.
 Аркас Микола Андрійович (1816—1881) — військово-морський і державний діяч, адмірал, командувач Чорноморського флоту.
 Аркас Микола Миколайович (1853—1909) — український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик.
 Аркас Микола Миколайович (1880—1938) — син Миколи Аркаса-старшого, командир полку Дієвої армії УНР.
 Аркас Оксана Миколаївна — дочка Миколи Аркаса-старшого.
 Аркас Микола Миколайович (1898—1980) — син Оксани Аркас, український філолог-еллініст, перекладач, історик, доктор філософії (1926), автор першого у новітній українській літературі перекладу «Іліади».